Чёрная вдова — женщина, убившая либо доведшая до смерти собственного мужа, как правило — не одного, а нескольких.

 Чёрные вдовы () — род ядовитых пауков из семейства пауков-тенётников.
 Чёрная вдова () — типовой вид данного рода, распространённый в Америке.
 Чёрные вдовы — террористки-смертницы, как правило, вдовы убитых боевиков.

Вымышленные персонажи 
 Блэкарахния — персонаж вселенной Трансформеров, одна из Предаконов (впоследствии Максималов).

Marvel Comics 
 «Чёрная вдова» — позывной нескольких персонажей Marvel Comics.
 Чёрная вдова (Наташа Романова) — персонаж комиксов компании Marvel, первая героиня под этим псевдонимом, а также мультсериалов, фильмов и игр по мотивам комиксов.
 Наташа Романофф (Кинематографическая вселенная Marvel) — киноперсонаж из франшизы КВМ, основанный на одноимённом герое комиксов.
 Чёрная вдова (Елена Белова) — персонаж комиксов компании Marvel, а также мультсериалов, фильмов и игр по мотивам комиксов.
 Елена Белова (Кинематографическая вселенная Marvel) — киноперсонаж из франшизы КВМ, основанный на одноимённом герое комиксов.

Фильмы 
 Чёрная вдова — американский фильм 1954 года.
 Чёрная вдова — мексиканский фильм 1977 года.
 Чёрная вдова — американский фильм 1987 года.
 Чёрная вдова — американский фильм 2005 года с участием Уиллема Дефо, также известен под названием Before It Had a Name.
 Чёрная вдова — американский фильм 2008 года режиссёра Армана Мастрони.
 Чёрная вдова — американский фильм 2021 года.

См. также 
 Black Widow

Вдовство